Norte peut faire désigner :

Toponymes 
Norte peut désigner la région Nord d’un état lusophone (en portugais ), notamment au Brésil et au Portugal.

Région Nord.

Norte de Santander : un des 32 départements du pays.

Région Nord.

Norte : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Carirubana dans l'État de Falcón.

Autres 
 Norte : nom usuel de l'ancienne Compañía de los caminos de hierro del Norte d'Espagne ;
 Norte, la fin de l'histoire : un film philippin de Lav Diaz sorti en 2013 ;
 Norte Shopping : centre commercial à Matosinhos au Portugal.
  en Argentine
 

Homonymie de toponyme